

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Greendale – città della Contea di Dearborn, Indiana
Greendale – township della Contea di Midland, Michigan
Greendale – città della Contea di St. Louis, Missouri
Greendale – villaggio della Contea di Milwaukee, Wisconsin

Musica 
Greendale – album di Neil Young del 2003